Eryngium lingua-tucani är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich Philipp von Martius. Eryngium lingua-tucani ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
lingua-tucani